|-
| 93301 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93302 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93303 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93304 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93305 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93306 - || || 25 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93307 - || || 25 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93308 - || || 25 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93309 - || || 25 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93310 - || || 25 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93311 - || || 25 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93312 - || || 26 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93313 - || || 26 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93314 - || || 26 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93315 - || || 26 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93316 - || || 26 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93317 - || || 26 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93318 - || || 26 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93319 - || || 26 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93320 - || || 26 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93321 - || || 26 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93322 - || || 26 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93323 - || || 26 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93324 - || || 27 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93325 - || || 27 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93326 - || || 27 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93327 - || || 28 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93328 - || || 28 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93329 - || || 28 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93330 - || || 28 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93331 - || || 30 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93332 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93333 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93334 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93335 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93336 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93337 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93338 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93339 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93340 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93341 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93342 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93343 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93344 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93345 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93346 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93347 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93348 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93349 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93350 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93351 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93352 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93353 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93354 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93355 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93356 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93357 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93358 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93359 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93360 - || || 25 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93361 - || || 25 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93362 - || || 26 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93363 - || || 26 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93364 - || || 26 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93365 - || || 26 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93366 - || || 27 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93367 - || || 27 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93368 - || || 27 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93369 - || || 27 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93370 - || || 27 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93371 - || || 27 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93372 - || || 27 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93373 - || || 27 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93374 - || || 27 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93375 - || || 27 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93376 - || || 27 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93377 - || || 27 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93378 - || || 27 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93379 - || || 28 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93380 - || || 28 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93381 - || || 30 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93382 - || || 30 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93383 - || || 30 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93384 - || || 30 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93385 - || || 30 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93386 - || || 30 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93387 - || || 25 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93388 - || || 25 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93389 - || || 30 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93390 - || || 23 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93391 - || || 23 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93392 - || || 23 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93393 - || || 23 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93394 - || || 23 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93395 - || || 26 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93396 - || || 26 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93397 - || || 26 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93398 - || || 26 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93399 - || || 26 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93400 - || || 27 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
3